

Patronyme 
 , historienne du cinéma américaine ;
 Kim Basinger, ancien mannequin et actrice américaine de cinéma.

Noms de lieux 
 Basinger, ville fantôme américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand